Кортегаса (Мортагуа) — район в Португалии.
 Кортегаса (Овар) — район в Португалии.